Marcos López puede hacer referencia a:

Marcos López García (1975-), entrenador de fútbol y comentarista deportivo español;
Marcos López Rivera (1957-), empresario y político chileno;
Marc López Tarrés (1982-), tenista español;
Marcos López (1970-), periodista y presentador español;
Marcos López, arquitecto español del siglo XVII;
Marcos López, futbolista peruano;
Marcos Andrés López (1993-), futbolista ecuatoriano.